Gösta Lundström kan avse:

* Gösta Lundström (1905–1991), svensk biskop
 Gösta Lundström (1914–1993), svensk litteraturvetare
 Gösta Lundström (1921–1998), svensk militär